Murchison ist der Familienname folgender Personen:

Clint Murchison (1923–1987), Gründer und erster Besitzer des US-amerikanischen NFL-Teams Dallas Cowboys
Ira Murchison (1933–1994), US-amerikanischer Leichtathlet
Loren Murchison (1898–1979), US-amerikanischer Leichtathlet
Roderick Murchison (1792–1871), britischer Paläontologe
 Samantha Murchison (* 1981), gibraltische Badmintonspielerin

Murchison bezeichnet
 Murchison (Texas), Stadt in Texas
 Murchison (Western Australia), Region in Western Australia, Australien
 Murchison (Victoria), ein Ort in Victoria, Australien
 Murchison (Meteorit), CM2-Chondrit, der am 28. September 1969 in Victoria, Australien gefallen ist
 Murchison (Mondkrater)
 Murchison (Neuseeland), Ortschaft in Neuseeland
 Murchison Cirque, Bergkessel im Coatsland, Antarktika
 Murchison-Erdbeben von 1929 (auch Buller-Erdbeben), Erdbeben in Neuseeland
 Murchison Falls, Wasserfall in Uganda
 Murchison-Gletscher, Gletscher in Neuseeland
 Murchison-Medaille, britische Auszeichnung im Fachbereich Geologie
 Murchison Widefield Array, ein Radioteleskop in Australien

Siehe auch:
 Murchison River, diverse Flüsse
 Mount Murchison, diverse Berge